Antonius Johannes Scriverius (1761-1813), lid magistraat, rechter en burgemeester van Zwolle
 Antonius Johannes Scriverius (1814-1878), burgemeester van Steenwijk en Steenwijkerwold, notaris en wethouder van Zwolle